Приуральский — название населённых пунктов в России:

 Приуральский — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Приуральский — посёлок в Троицко-Печорском районе Республики Коми.
 Приуральский — посёлок в Агаповском районе Челябинской области, упразднён в 2004 г.

См. также 
 Приуральский район
 Приуральский военный округ
 Приуральское
 Приуралье